

Персоналії 

 Абдус Салам (; 29 січня 1926, Джанг, Британська Індія (нині Пакистан) — 21 листопада 1996, Оксфорд, Велика Британія) — пакистанський фізик-теоретик
 Саїб Салам — прем'єр-міністр Лівану
 Таммам Салам (;  13.5.1945) — ліванський політичний і державний діяч

Інше 
 Дар-ес-Салам (;  — оселя миру, від «Єрусалим») — найбільше місто й до 1996 року столиця Танзанії.
 Ас-Салам (мечеть) — арабський культурний центр в Одесі